Pavel Polian
 Sophie Taillé-Polian